

Geografia 
Campus – villaggio dell'Illinois, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Milko Campus (1969) – lunghista italiano
 Nanni Campus (1952) – politico, chirurgo e accademico italiano

Altro 
Campus – anime di tipo OAV
Campus – area di un'università